Chesapeake kan syfta på:

USA
 Chesapeake, Ohio
 Chesapeake, Virginia
 Chesapeake, West Virginia

Se även 
 Chesapeake Bay
 Chesapeake Bay-bron 
 Chesapeake bay retriever